Sportman van het jaar (België)
 Sportman van het jaar (Nederland)
 Sportman van het jaar (Jamaica)